Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
 Gerard Fraser 
 Marc Delpoux 
 Patrick Pezery : spécialiste mêlée

La saison 
Budget 
Avec un budget pour la saison est de 5,65 millions d'euros, celui-ci est le , sur 16, de la pro D2.

Transferts

Effectif 2015-2016

Calendrier et résultats

Pro D2 

|}

Statistiques

Statistiques collectives 
Attaque
549 points marqués :
48 essais 
30 transformations
80 pénalités
3 drops

Défense 
716 points encaissés :
76 essais 
56 transformations
83 pénalités

Cartons  
11 jaunes 
 0 rouge

Statistiques individuelles 
Meilleur réalisateur 
Sylvain Bouillon : 94 points 
 Lucas Levy : 86 points
Romain Sola (demi d'ouverture)  : 74 points
Sonny Cecot (mêlée) : 42 points 
Riaan Swanepoel (centre) : 40 points 

Meilleurs marqueurs 
 5 essais
  (ailier)
4 essais
Lucas Caneda (ailier), Eddy Labarthe (ailier), Louis Marrou (centre), Riaan Swanepoel (centre),  
 3 essais
Julien Berger (demi de mêlée), Sonny Cecot (mêlée), Talemaitoga Tuapati (talonneur),
 2 essais
Jannie Bornman (), Romain Sola (demi d'ouverture)

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du club
 Le tableau des transferts en Pro D2 sur allrugby.com
 Pro D2, le tableau des transferts sur rugby-transferts.com
 Transferts 2015/16

2015-2016
Provence